El nombre Felipe Novoa puede referirse a:

Felipe Novoa (1909-1989) poeta uruguayo de origen argentino.
Felipe Novoa (1984-) yudoca chileno.